Народна партија се може односити на:
 Народну партију (Србија), политичку странку у Србији
 Народну партију (Шпанија), политичку странку у Шпанији
 Народну партију Швајцарске, политичку странку у Швајцарској

Види још 
 Народна странка (вишезначна одредница)